

Geografia 
Turri – comune italiano della provincia del Sud Sardegna

Persone 
Dino Turri (fl. XX secolo) – calciatore italiano
Donatella Turri (1945) – attrice italiana
Eugenio Turri (1927-2005) – geografo, scrittore e viaggiatore italiano
Mirko Turri (1981) – ex bobbista italiano
Patrizia Valignani di Turri (1949) – attrice italiana
Pellegrino Turri (1765-1828) – inventore italiano
Roberto Turri (1974) – avvocato e politico italiano

Altro
Villa Turri o villa Anguillazza – edificio in località Scandicci, città metropolitana di Firenze